Hayden peut désigner :

Patronyme 

 Ada Hayden (1884-1950), botaniste, éducatrice et conservatrice américaine  ;
 Alma Levant Hayden (1927-1967), chimiste américaine ;
 Ashley Hayden (née en 1981), lugeuse américaine ;
 Bill Hayden (né en 1933), homme politique australien ;
 Billy Hayden (vers 1840-1860- après 1926), clown et acrobate britannique ;
 Brent Hayden (né en 1983), nageur canadien ;
 Dolores Hayden (1945-), est une professeure émérite américaine d'architecture, d'urbanisme et d'études américaines ;
 Diana Hayden (née en 1973), actrice indienne, Miss Monde 1997 ;
 Ferdinand Vandeveer Hayden (1829-1887), géologue américain ;
 Henri Hayden (1883-1970), peintre français d'origine polonaise ;
 James Hayden (1953-1983), acteur américain ;
 John Hayden (né en 1995), joueur américain de hockey sur glace ;
 Julie Hayden, ou Julia Hayden (1857-1874), enseignante américaine ;
 Linda Hayden (1953-), actrice britannique ;
 Matthew Hayden (né en 1971), joueur australien de cricket ;
 Melessia Hayden (née en 1981), actrice américaine ;
 Michael Hayden (né en 1945), général de l'US Air Force ;
 Nicky Hayden (1981-2017), pilote de vitesse moto américain ;
 Palmer Hayden (1890-1973), peintre américain ;
 Pamela Hayden (née en 1953), actrice américaine ;
 Robert Hayden (1913-1980), poète, essayiste et professeur d'université américain ;
 Scott Hayden (1882-1915), compositeur afro-américain de musique ragtime ;
 Sterling Hayden (1916-1986), acteur américain ;
 Steve Hayden (né en 1947), publicitaire américain ;
 Tom Hayden (1939-2016), activiste social et politique américain, auteur et homme politique ;
 Torey Hayden (née en 1951), pédopsychologue et écrivaine américaine.

Prénom 
Pour les articles sur les personnes portant le prénom Hayden, consulter la liste générée automatiquement.
 Hayden Christensen (né en 1981), acteur canado-américain ;
 Hayden Panettiere (née en 1989), actrice américaine ;
 Hayden Roulston (né en 1981), coureur cycliste néo-zélandais;
 Hayden Turner (né en 1966), animations mateur de télévision australien.

Toponyme 

 Hayden, localité de l'Alabama ;
 Hayden, localité de l'Arizona ;
 Hayden, ville du Colorado ;
 Hayden, ville de l'Idaho ;
 Hayden Lake, ville de l'Idaho.

Autres 
 Mr. Peter Hayden , groupe de post-metal finlandais

Article connexe 
 

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme germanique
Patronyme allemand